Von bezeichnet:
 den Startpunkt einer Zeitangabe oder eines Bereiches im Sinne "von" versus "bis"
 den Bezugspunkt / die Herkunft einer Information, einer Quelle, siehe Informationsquelle
 ein Adelsprädikat
 ein Anredeprädikat Anrede#Der Namensbestandteil „von“
 Von (Album), Album der Band Sigur Rós

VON bezeichnet:
 VON, US-amerikanische Black-Metal-Band
 Volatile Organic Nitrogen, flüchtige Verbindungen von Stickstoff

V.O.N. bezeichnet:
 Verband Oberrheinischer Narrenzünfte

Siehe auch:

 Vonn, verschiedene Bedeutungen

Abkürzung